Hoobastank:

 Hoobastank — американская рок-группа.
 Hoobastank — студийный альбом группы Hoobastank.